Карланюрт — название населенных пунктов в России:

 Карланюрт — железнодорожная станция (населенный пункт) в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Карланюрт — село в Хасавюртовском районе Дагестана.

См. также 

 Карлан-Юрт